Бурде́йний — українське прізвище. Жіноча форма — Бурдейна.

Відомі носії 

 Бурдейний Анатолій Павлович (нар. 1947) — художник декоративно-прикладного мистецтва, скульптор. Член Національної спілки художників України з 1977 р.
 Бурдейний Кирил Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бурдейний Олексій Семенович (1908—1987) — радянський військовий діяч. Герой Радянського Союзу (19.04.1945).

 Бурдейна Наталія Андріївна (нар. 1974) — українська лучниця, призер Олімпійських ігор у стрільбі з лука (2000).
 Бурдейна Пелагія Леонтіївна (1898—1983) — ткаля-килимарниця. Майстер народної творчості.